A Message from Beyond – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Message from Beyond – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Solax Film Company